Il termine arabo Mudawwana (مدونة) indica una raccolta di testi giuridici. Può essere usato sia per indicare un "codice" di leggi di un paese, in particolare i codici sullo statuto personale, sia per indicare raccolte organiche di testi giuridici scritti da singoli esperti di diritto islamico (in questo senso, il termine è il corrispettivo, in ambito giuridico di quello che in ambito letterario è il diwan, "raccolta organica di poesie", formato sulla stessa radice dwn).

Come neologismo, oggi il termine è impiegato, nell'ambito di internet, col valore di "blog".

Codici di leggi
Mudawwana – codice di famiglia marocchino

Raccolte di testi giuridici
 Mudawwana di Abū Ghānim al-Khurāsānī – importante testo di diritto ibadita
 Mudawwana di Sahnun – compendio di pareri legali della scuola malikita

Note